

— комуна у фюльке Гедмарк.

О́мут () — назва кількох географічних об'єктів у Росії, утворена від слова омут («вир», а також «ковбаня, курбало, круча в річці, найглибша частина плеса»)
 Омут — річка у Псковській області, притока Дем'янки
 Омут — присілок, Кічмензько-Городецький район, Вологодська область
 Омут — селище, Чердинський район, Пермський край

Див. також 
 Омутна